88-й чемпионат Германии  по шахматам проходил в Апольде с 22 июня по 2 июля.

 Главный судья: Ральф Альт.

Регламент 
 9 туров по швейцарской системе.
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Соглашение на ничью до 40 хода, только с разрешением судьи.

Таблица 
 СР — средний рейтинг противников
 Б — коэффициент Бухгольца

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте chess-results.com

Чемпионаты Германии по шахматам
Июнь 2017 года
Июль 2017 года
2017 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тюрингии